Кубок Меркосур 2000 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 августа по 20 декабря 2000 года. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Васко да Гама».

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Группа «E»

Отбор лучших

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Меркосур 2000 на сайте RSSSF

2000
Футбол в Южной Америке в 2000 году